Группа компаний «АвтоСпецЦентр» — российский автодилер, входящий в десять крупнейших автодилеров страны. Работает на рынке с 1998 года. Дилерские центры находятся в Москве и ближайшем Подмосковье.

Деятельность 
Дилер продаёт легковые машины марок Volkswagen, Porsche, Infiniti, Nissan, Mazda, Skoda, Kia, Citroen, Hyundai, Haval, Geely, Chery. Грузовые марки Hyundai Truck & Bus, Hino.

Дилерские центры компании предлагают полный комплекс услуг, связанных с продажей, гарантийным и сервисным обслуживанием автомобилей, реализацией оригинальных запасных частей и аксессуаров, комиссионной торговле, а также дополнительные услуги, автокредитование и страхование.

Показатели деятельности 

По итогам 2020 года общий оборот компании с учётом продаж и сервисного обслуживания автомобилей достиг 56,87 млрд рублей, что на 13 % меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

В списке «200 крупнейших частных компаний России» издания Forbes по итогам 2020 года «АвтоСпецЦентр» занял 167-ю строку.

Руководство 
С 2004 по 2006 год  - основал ГК «АвтоСпецЦентр» и стал первым генеральным директором Владимир Моженков

Генеральным директором группы компаний «АвтоСпецЦентр» с 1 июня 2021 года является Терлюкевич Андрей Владимирович.

Примечания